Richard Sears, campione in carica, ha vinto il suo quinto titolo consecutivo agli U.S. National Championships battendo nel challenge round Godfrey M. Brinley per 6–3, 4–6, 6–0, 6–3.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1885